Čelovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:

 Čelovce (okres Prešov)
 Čelovce (okres Veľký Krtíš)

Zie ook 
 Čeľovce, een Slowaakse gemeente in de regio Košice, en maakt deel uit van het district Trebišov